Duigan ist der Familienname folgender Personen:

 John Duigan (* 1949), australischer Regisseur und Drehbuchautor
 John Robertson Duigan (1882–1952), australischer Luftfahrtpionier